Танка Трес има више значења:

 Танка Трес (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Танка Трес (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику